Националният химн на Афганистан е приет и официално обявен с Лоя Джирга през май 2006 г. Според член 20 от Конституцията на Афганистан, националният химн трябва да бъде на пущу със споменаването на „Бог е велик“, както и имената на различните племена в Афганистан. Текстът е написан от Абдул Бари Яхани, а музиката е написана от немско-афганистанския композитор Бабрак Васа.

Текст

Оригинален текст 
دا وطن أفغانستان دى
دا عزت د هر افغان دى
كور د سولې, كور د تورې
هر بچى يې قهرمان دى

دا وطن د ټولو كور دى
د بلوچو, د ازبكو
د پښتون او هزارهوو
د تركمنو, د تاجكو

ور سره عرب, ګوجر دي
پاميريان, نورستانيان
براهوي دي, قزلباش دي
هم ايماق, هم پشايان

دا هيواد به تل ځلېږي
لكه لمر پر شنه آسمان
په سينې كې د آسيا به
لكه زړه وي جاويدان

نوم د حق مو دى رهبر
وايو الله أكبر
وايو الله أكبر
وايو الله أكبر

Превод на български 
Тази земя е Афганистан,
 	
това е гордостта на всеки афганистанец,
 	
земя на мира, земята на меча,
 	
всеки от синовете ѝ е смел
 	
Това е държавата на всички племена,

Земята на белуджи и узбеки

пущуни и хараз,

туркмени и таджики

С тях има араби и гуджари,
 	
памирци, нуристанци
 	
брахуйс и кизилбаши,
 	
също аямс и пасхяс
 	
Тази земя ще свети завинаги,
 	
като слънцето в синьото небе.
 	
В гърдите на Азия,
 	
тя ще остане като сърце завинаги
 	
Ние ще следваме един Бог

Ние всички казваме, „Аллах е най-великият!“,
 	
Всички казваме, „Аллах е най-великият!“,
 	
Ние всички казваме, „Аллах е най-великият!“

Източници 

Афганистан
Национални символи на Афганистан